{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | European Open
|-
|align = "center" | Довиль, Франция
|-
|align = "center" | 30 января — 11 февраля 1989
|-
|align = "center" | Casino de Deauville
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 40 000
|-
| Высший брейк — ?; 147 (Ален Робиду, квалификация)
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Победитель — Джон Пэррот|-
| Финалист — Терри Гриффитс
|-
|}European Open 1989 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 30 января по 11 февраля 1989 года (сезон 1988/89) в Довиле, Франция. Победителем турнира стал Джон Пэррот, обыгравший в финале Терри Гриффитса со счётом 9:8.

Турнир проводился впервые. Матчи квалификации (как и в последующие несколько лет) игрались в Блэкпуле, Англия. Спонсором турнира выступила компания ICI.

Из-за довольно далёкого (на то время) места проведения European Open (почти все участники мэйн-тура проживали в Великобритании), многие снукеристы отказались от участия в основной стадии турнира. Отказам способствовал и формат проведения: матчи во Франции начинались с 1/32 финала.

В первом раунде квалификации к European Open 1989 канадец Ален Робиду сделал максимальный брейк.

 Результаты 
 Основной турнир 1/32 финалаМатчи по 5 побед

 Джим Чемберс П:отказ Стив Дэвис  
 Эдди Чарльтон 5:2 Стив Даггэн  
 Джон Вирго 5:3 Рэй Риардон  
 Крейг Эдвардс 5:3 Боб Шаперон  
 Джон Кэмпбелл 5:0 Питер Франсиско  
 Марк Беннетт 5:1 Тони Драго  
 Джон Пэррот П:отказ Эрик Лоулор  
 Гэри Уилкинсон 5:2 Дэвид Тейлор  
 Дэнни Фаулер 5:2 Тони Ноулз  
 Тони Уилсон П:отказ Джон Спенсер  
 Джим Вич 5:1 Сильвиньо Франсиско  
 Марк Джонстон-Аллен 5:1 Стив Джеймс  
 Майк Халлетт 5:3 Дэйв Гилберт  
 Пэдди Браун П:отказ Дин Рейнолдс  
 Стивен Хендри 5:2 Джо О'Бои  
 Стив Лонгуорт П:отказ Уэйн Джонс  

 Мартин Кларк 5:3 Нил Фудс  
 Юджин Хьюз 5:1 Марио Морра  
 Джо Джонсон 5:2 Грэм Крипси  
 Дэвид Ро 5:1 Тони Мео  
 Клифф Уилсон 5:3 Тони Джонс  
 Ален Робиду 5:0 Стив Ньюбери  
 Терри Гриффитс 5:3 Джек Маклафлин  
 Тони Чеппел 5:0 Дин О'Кейн  
 Клифф Торбурн 5:2 Рэй Эдмондс  
 Мёрдо Маклауд 5:4 Барри Уэст  
 Деннис Тейлор 5:0 Кирк Стивенс  
 Дуг Маунтджой 5:1 Томми Мерфи  
 Вилли Торн 5:0 Билл Оливер  
 Алекс Хиггинс 5:2 Лес Додд  
 Джимми Уайт 5:3 Эдди Синклэр  
 Рекс Уильямс 5:2 Уоррен Кинг

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

European Open
1989 год в снукере